Snake:

 Snake — компьютерная игра, возникшая в середине или в конце 1970-х.
 «Snake» — продюсер, автор песен, барабанщик, бывший участник групп Янг Ганз, НАИВ, Агата Кристи, Блондинка КсЮ, МЭD DОГ и др.
 Snake 2000 — хорватский пистолет-пулемёт кустарного производства.

См. также